Marušići est un toponyme qui peut désigner :
Marušići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buje, comitat d'Istrie ;
Marušići, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie.